Vika – diminutivo di Viktoria e Viktorija, forma slava del nome femminile Vittoria
 5220 Vika – asteroide della fascia principale
 Vika – località del comune svedese di Falun